David Ferrer era il detentore del titolo ma si è ritirato prima della semifinale con Andy Murray.

Murray ha conquistato il titolo battendo in finale Jo-Wilfried Tsonga con il punteggio di 6–3, 7–66.

Teste di serie 

  Andy Murray (campione)
  Tomáš Berdych (primo turno)
  Dominic Thiem (secondo turno)
  Roberto Bautista Agut (primo turno)

 David Ferrer (semifinale)
 Jo-Wilfried Tsonga (finale)
 Lucas Pouille (primo turno)
 Ivo Karlović (semifinale)

Wildcard 

  Karen Chačanov (quarti di finale)
  Gerald Melzer (primo turno)

 Jürgen Melzer (secondo turno)

Qualificati 

  Nikoloz Basilašvili (secondo turno)
  Benjamin Becker (primo turno)

 Damir Džumhur (secondo turno)
 Jan-Lennard Struff (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Erste Bank Open 2016
ATP World Tour 2016